Анастасія Павлюченкова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Світлана Кузнецова з рахунком 2–6, 1–6.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, одиночний розряд
2015